Der Volleyball World Cup 1991 war die siebte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 22. November und dem 1. Dezember in Japan statt. Die UdSSR gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Europameister 1991
  als Sieger der Asienmeisterschaft 1991
  und  als Sieger und Vizemeister der NORCECA-Meisterschaft 1991
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1991
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1991
 , , ,  und  auf Einladung der FIVB.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer waren zuerst auf zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften aufgeteilt. Die ersten drei Mannschaften der beiden Gruppen bildeten danach die Finalgruppe und der Rest spielte in einer Gruppe um die Plätze Sieben bis Zwölf.

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Manner 1991
Volleyballveranstaltung 1991
World Cup der Manner 1991